Eric Walter Elst (ur. 30 listopada 1936 w Mortsel, zm. 2 stycznia 2022 w Antwerpii) – belgijski astronom pracujący w Observatoire Royal de Belgique w Uccle. Odkrył 3868 planetoid (3760 samodzielnie oraz 108 wspólnie z innymi astronomami), co daje mu drugie miejsce wśród odkrywców indywidualnych. Najważniejsze odkrycia to: (4486) Mithra (z grupy Apollo), (7968) Elst-Pizarro (zaliczana również do komet, jako 133P/Elst-Pizarro) i ponad 25 trojańczyków. Planetoida (3936) Elst została nazwana jego nazwiskiem.


Lista odkrytych planetoid

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Eric Elst – strona domowa 

Belgijscy astronomowie XX wieku
Belgijscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1936
Zmarli w 2022